Fleischerobryum är ett släkte av bladmossor. Fleischerobryum ingår i familjen Bartramiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Fleischerobryum